Think About Mutation (TAM) — немецкий индустриальный кроссоверный музыкальный проект. Он образовался в 1992 году.

Биография 
Группа существовала примерно десятилетие (с 1992 по 2002 годы) и служит эталоном микширования элементов rave/techno, тяжёлых гитарных рифов. Звучание Think About Mutation очень сильно повлияло на современную танцевальную музыку электронного направления с гитарами.

Think About Mutation выпустили 5 альбомов и 6 синглов.

В 2006 году два бывших участника группы основали новый проект под названием The Sonic Boom Foundation.

Дискография

Альбомы 
 Motorrazor (Dynamica 1993)
 Housebastards (Dynamica 1994)
 Hellraver (Dynamica 1996)
 Virus (Motor / Universal 1997)
 Highlife (Motor / Universal 1999)

EP 
 MotorRazor 96 (1996)
 Reflect It (1997)
 Visions (1997)
 Irregular (1998)
 Trash / Flash (1998)
 Two Tribes (1999)

Сборники 
 A Label Introduction (CD), Gasoline, Machinery Records, Dynamica, 1995
 New Industries (Comp) ◄ (2 versions), Kerosene, Dynamica, 1995
 Machinery Vol. 1 (Cass), River, Koch International, 1996
 Best Of + One (2xCD, Ltd), Motorrazor 96, Machinery Records, 1997
 Moonraker Vol. 3 (2xCD, Comp), Kerosene, Sub Terranean, 1997
 Motor Info CD November 97 (CD, Promo), Reflect It, Motor Music, 1997
 Off Road Tracks Vol. 4 (CD, Comp, Promo, Car), Powered States, Metal Hammer (Germany), 1997
 Pop.Komm 97 (CD, Promo), Visions Over Me, Motor Music, 1997
 Crossing All Over! — Vol. 7 (2xCD, Comp), Irregular, , Universal, 1998
 Motor Info CD Januar 98 (CD, Promo), Irregular, Motor Music, 1998
 Zillo Festival Sampler 1998 (2xCD), Reflect It, Zillo, 1998
 Extrem Terror (CD + CD-ROM), Powered States, Nuclear Blast, 2000

Клипы 
 1997 — Irregular
 Think About Mutation - Two Tribes

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Allmusic
 MusicMight biography
 Дискография
 lastfm
 The Sonic Boom Foundation

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Германии
Индастриал-группы Германии